Заозерненська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Заозерненська сільська рада — Херсонська область, Каховський район